Alter Jüdischer Friedhof bzw. Alter Israelitischer Friedhof heißen:

 Alter jüdischer Friedhof (Aussig)
 Alter jüdischer Friedhof (Benešov)
 Jüdischer Friedhof Berlin-Mitte
 Alter Jüdischer Friedhof (Braunschweig)
 Alter Jüdischer Friedhof (Breisach am Rhein)
 Alter jüdischer Friedhof (Boulay-Moselle)
 Alter Jüdischer Friedhof (Breslau)
 Alter jüdischer Friedhof (Chodová Planá)
 Alter jüdischer Friedhof (Cottbus)
 Alter jüdischer Friedhof (Delme)
 Alter Jüdischer Friedhof (Dresden)
 Alter Jüdischer Friedhof Eberswalde
 Jüdischer Friedhof Eisenstadt (alt)
 Alter jüdischer Friedhof (Erfurt)
 Alter jüdischer Friedhof Rat-Beil-Straße in Frankfurt am Main
 Alter Israelitischer Friedhof (Freiburg)
 Alter Jüdischer Friedhof (Friedrichstadt)
 Alter Jüdischer Friedhof (Fürth)
 Alter jüdischer Friedhof (Gießen)
 Alter jüdischer Friedhof (Gliwice)
 Alter Jüdischer Friedhof an der Oberstraße (Hannover)
 Alter jüdischer Friedhof Heldenbergen, Hessen
 Alter jüdischer Friedhof (Hettenleidelheim)
 Alter jüdischer Friedhof (Hodonín)
 Alter jüdischer Friedhof Innsbruck, siehe Judenbühel
 Alter jüdischer Friedhof (Kaldenkirchen)
 Alter Jüdischer Friedhof (Kolín)
 Alter Jüdischer Friedhof (Lechenich)
 Alter Israelitischer Friedhof (Leipzig)
 Alter jüdischer Friedhof (Lörrach)
 Alter Jüdischer Friedhof (Lübbecke)
 Alter jüdischer Friedhof (Lüdenscheid)
 Alter Jüdischer Friedhof (Mainz-Bretzenheim)
 Alter jüdischer Friedhof (Marburg)
 Alter Israelitischer Friedhof (München)
 Alter Jüdischer Friedhof (Münden)
 Alter Jüdischer Friedhof (Neuss)
 Alter Jüdischer Friedhof (Prag)
 Alter Jüdischer Friedhof Sankt Pölten
 Alter jüdischer Friedhof (Rožmberk nad Vltavou)
 Alter jüdischer Friedhof (Schiefbahn)
 Alter Jüdischer Friedhof Stadtschlaining
 Alter Jüdischer Friedhof (Sontra)
 Alter jüdischer Friedhof (Sušice)
 Alter jüdischer Friedhof (Švihov u Klatov)
 Alter jüdischer Friedhof (Tábor)
 Alter jüdischer Friedhof (Tachov)
 Alter jüdischer Friedhof (Thann)
 Alter Jüdischer Friedhof (Tiberias)
 Alter Israelitischer Friedhof Wien, siehe Wiener Zentralfriedhof #Alter und neuer jüdischer Friedhof
 Alter Jüdischer Friedhof an der Weißenburgstraße (Wuppertal-Elberfeld)

Siehe auch:
 Neuer jüdischer Friedhof
 Jüdischer Friedhof